Вондрачкова () — чешская фамилия, женская форма фамилии Вондрачек. Известные носители:

 Вондрачкова, Гелена (род. 1947) — певица и актриса.
 Вондрачкова, Луция (род. 1980) — певица и актриса.